

Toponymie 
 Kérity, une ancienne commune des Côtes-d'Armor ;
 Kérity, un quartier de la commune de Penmarch dans le Finistère.

Cinéma 
 Kérity, la maison des contes, film d'animation franco-italien sorti en 2009.